Эрнест "Джей Ар" Бремер (; род. , Кливленд, штат Огайо, США) — американский и боснийский профессиональный баскетболист, игравший на позиции разыгрывающего защитника.

Карьера 
Не став выбранным на драфте НБА 2002 года, Эрнест стал игроком «Бостон Селтикс» в 2002 году. После сезона 2002/2003, он был выбран во вторую сборную новичков НБА. В итоге, Бремер провел два сезона в НБА: в «Бостон Селтикс» — сезон 2002/2003, в «Кливленд Кавальерс» и «Голден Стэйт Уорриорз» — сезон 2003/2004. Он стал известен как специалист по 3-очковым броскам.

Начиная с 2004 года, продолжил свою карьеру в Европе. В России выступал за «Спартак-Приморье», «Триумф», «Красные Крылья» и «Нижний Новгород».

Достижения 
  Финалист Кубка вызова ФИБА: 2009/2010
  Бронзовый призёр Кубка вызова ФИБА: 2008/2009
  Серебряный призёр чемпионата Боснии и Герцеговины: 2006/2007
  Обладатель Кубка Испании: 2004/2005

Статистика

Статистика в НБА

Статистика в других лигах

Ссылки 
 FIBA Europe Profile

Выпускники Средней школы Кливленд-Хайтс
Баскетболисты США
Баскетболисты Боснии и Герцеговины
Игроки «Бостон Селтикс»
Игроки «Кливленд Кавальерс»
Игроки «Голден Стэйт Уорриорз»
Игроки БК «Уникаха Малага»
Игроки БК «Бьелла»
Игроки БК ПАОК
Игроки БК «Босна»
Игроки БК «Спартак-Приморье»
Игроки БК «Триумф»
Игроки БК «Красные Крылья»
Игроки БК «Нижний Новгород»
Игроки БК «Олимпия» Милан
Игроки БК «Фенербахче»
Игроки БК «Газиантеп»
Игроки БК «Коньяспор»
Игроки БК «Лимож»